

Сташув — місто в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Сташув — гміна в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Сташув — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства